est une expression en anglais signifiant « plus rien à craindre ». Elle peut faire référence à :

Musique
 , album de  sorti en  ;

 , album d' sorti en .

Cinéma

 Les Portes de l'enfer : La Légende de Stull (), film d'horreur américain d'Anthony Leonardi III sorti en 2013.

Voir aussi